Die Saison 1987/88 war die achte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Den Meistertitel sicherte sich der Titelverteidiger Solinger SG 1868. Neu aufgestiegen waren in der Vorsaison der TB Erlangen, der SK Zehlendorf, der SK Zähringen 1921 und der SV Wattenscheid. Sämtliche vier Vereine konnten sich in der höchsten Klasse nicht behaupten und stiegen wieder ab.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1987/88.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1987/88
Schachveranstaltung 1987
Schachveranstaltung 1988
Sportsaison 1987/88